Ступава може бити:

 Ступава, град у округу Малацки, Братиславски крај, Словачка Република
 Ступава (Ухерско Храдиште), насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република